Le Grand Prix automobile du Pacifique, une épreuve de Formule 1.
 Le Grand Prix moto du Pacifique, une épreuve de vitesse moto.